Kakuk József (1893–1940) bányász, politikus, párttitkár (KMP)
 Kakuk József (1963) tornász